Milstein ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Milstein (* 8. September 1963), ukrainischer Schriftsteller und bildender Künstler
 Ben Milstein († 2013), britischer Herzchirurg 
 César Milstein (1927–2002), argentinischer Molekularbiologe und Immunologe
 David Milstein (* 1947), israelischer Chemiker
 Lev Milstein (1895–1980), US-amerikanischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent, siehe Lewis Milestone
 Michail Abramowitsch Milstein (1910–1992), sowjetischer General
 Moishe Milstein (1917/1919–2004), US-amerikanischer Opernsänger, siehe Robert Merrill
 Nathan Milstein (1904–1992), US-amerikanischer Violinist ukrainischer Herkunft
 Uri Milstein (* 1940), israelischer Militärhistoriker und -schriftsteller

Milstein steht für:
 (11776) Milstein, einen Asteroiden
 Milstein-Verfahren, eine Methode für die numerische Lösung von stochastischen Differentialgleichungen